

Geografia 
 Tindal Bluff – promontorio dell'Antartide

Persone 
 Adela Tindal – nome originario di Adela Maddison, compositrice britannica
 Matthew Tindal – filosofo inglese
 Nicholas Conyngham Tindal – avvocato inglese
 Nicolas Tindal – traduttore inglese

Pagine correlate 
 Tindall